Sergio II di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Sergio II di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme
 Sergio II di Napoli – duca di Napoli
 Sergio II di Napoli – primo arcivescovo di Napoli
 Papa Sergio II